Сезон 1986 — Двадцать девятый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также тринадцатый в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1986 (вторая лига)

Зональный турнир (8 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1986/1987

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1986 на сайте footballfacts.ru

1986
Сезоны футбольных клубов 1986